Großsteingrab Tisvilde Hegn steht für:

 Großsteingrab Tisvilde Hegn 1
 Großsteingrab Tisvilde Hegn 2